Mužská čtyřhra Swedish Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže bastadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julian Knowle a Philipp Petzschner, jehož členové nestartovali společně. Knowle se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Petzschnera se stal Jürgen Melzer, s nímž skončil v semifinále na raketách Peralty se Zeballosem.

Vítězem se stal druhý nasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, který ve finále za 71 minut zdolal italskou dvojici Simone Bolelli a Fabio Fognini po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Peralta vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zeballose to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (semifinále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2018
ATP World Tour 2018